Vox Luminis () — ансамбль старинной музыки, включающий камерный хор и камерный оркестр на «исторических» инструментах (так называемый барочный оркестр). Художественный руководитель — Лионель Мёнье (Lionel Meunier). Основан в 2004 году, с 2009 штаб-квартира коллектива находилась в Намюре, в 2022 — в Брюсселе. Основа репертуара — хоровая музыка эпохи барокко.

Краткая характеристика 
Vox Luminis основан как вокальный ансамбль старинной музыки в 2004 году, по инициативе французского певца (бас) и флейтиста Лионеля Мёнье. Первое выступление коллектива состоялось в музыкальной академии IMEP (Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie) в Намюре. В 2014 году к вокальному составу добавились исполнители на «исторических» инструментах, в большинстве своём — выпускники Гаагской консерватории. Оркестр играет без дирижёра, функции концертмейстера выполняет первая скрипка, финн Туомо Суни. С 2009 года штаб-квартира Vox Luminis находилась в Намюре, в 2022 году — в Брюсселе.

Коллектив участвовал во многих международных фестивалях в Европе, включая Фестиваль в Амброне, Oude Muziek в Утрехте, Фестиваль Фландрии, Musikfest (в Бремене), гастролировал в разных странах Европы (в том числе в 2019 в России) и в США (Нью-Йорк). Концерты проходили в том числе в Вигмор-холле в Лондоне, Версальском дворце в Париже, Берлинской филармонии, транслировались на французском телевизионном канале Mezzo.

Основу репертуара составляет барочная хоровая музыка Германии, Англии, Италии, Франции, реже исполняется музыка эпохи Ренессанса. В 2007 году опубликован первый коммерческий CD ансамбля. В 2012 году запись «Musikalische Exequien» Г. Шютца удостоена премий Gramophone Award of the Year и Diapason d’Or, других наград. В 2018 году альбом «Ein feste Burg ist unser Gott» (подборка лютеранских хоралов) заслужил премию BBC Music Magazine Award. В 2019 году ансамбль удостоился премии журнала «Gramophone» (в номинации «Хор») за альбом с музыкой Д. Букстехуде.

Избранная дискография 
Аудиозаписи Vox Luminis выходили на коммерческих лейблах Ricercar, Alpha Classics и др.
 2007: Д. Скарлатти Stabat mater
 2010: С. Шейдт. Sacrae Cantiones
 2010: Reformatie en contrareformatie
 2011: Г. Шютц. Musicalische Exequien
 2012: Р. Кайзер. Brockes Passion (с барочным оркестром Les Muffatti)
 2015: Мотеты семьи Бахов
 2015: О. Лассо. Biographie musicale Vol.5
 2016: И. Й. Фукс. Реквием; И. К. Керль. Реквием
 2016: И. С. Бах. Кантаты BWV 106, BWV 150, BWV 131, BWV 12
 2017: Ein feste Burg ist unser Gott: Лютер и музыка Реформации
 2017: И. С. Бах. Магнификат; Г. Ф. Гендель. Dixit Dominus
 2018: Д. Букстехуде. Abendmusiken
 2018: Г. Пёрселл. Король Артур
 2019: Кантаты семьи Бахов
 2020: М.-А. Шарпантье. Орфей в преисподней
 2020: A Renaissance collection
 2020: А. Хаммершмидт. Ach Jesus stirbt
 2021: Г. И. Ф. фон Бибер. Реквием (с Фрайбургским барочным оркестром)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Vox Luminis
 Гендель. Dixit Dominus (концертная запись 2018)

Хоры Бельгии
Вокальные ансамбли Бельгии
Ансамбли старинной музыки
Барочные оркестры
Музыкальные коллективы по алфавиту